Пабло Гарсија има више значења:

 Пабло Гарсија (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пабло Гарсија (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пабло Гарсија (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пабло Гарсија (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику